Скотина (, ) — многозначный термин, включающий (как составная часть) названия населённых пунктов, христианских храмов и видовые названия таксонов живых веществ (пауков, бабочек, полыни и т. д.).

Населённые пункты 
 Ано Скотина () — заброшенная деревня в Греции (Центральная Македония) в районе Скотина, община Дион-Олимбос.
 Скотина () — село в Греции (Центральная Македония), центр одноимённого района, община Дион-Олимбос.
 Скотина () — село в Греции (Центральная Македония), община Катерини.

Христианские храмы 
 Церковь Успения Богородицы Скотины () — православная церковь XIX века в Греции (Центральная Македония).
 Церковь св. Афанасия в Горной Скотине () — православная церковь XV—XVI веков в Греции (Центральная Македония).

Таксоны 
 Род
  — род аранеоморфных пауков из семейства лиокранид.
 Включает четыре вида:
 .
 .
  — Эндемик Мальты.
 .
 Виды
  — вид бабочек семейства Acrolophidae.
  — один из видов, входящих в род .
  — вид бабочек семейства Листовёртки.
  — вид бабочек рода Dasychira.
  — синоним названия вида бабочек Colias balcanica семейства Белянки.
  — вид бабочек семейства Eublemma.
  — вид бабочек семейства Erebidae.
  — вид бабочек семейства Eupterotidae.
  — вид бабочек рода Mesosemia.
  — вид бабочниц рода Psychoda.
  — вид ручейников рода Rhyacophila.
  — вид бабочек семейства Нимфалиды.
 Подвиды
  — подвид дневных бабочек вида  рода Doleschallia подсемейства Nymphalinae.

Прочее 
 Скотина (пляж) () — популярный туристический объект (пляжный комплекс) в Греции в районе Пиерия (Центральная Македония).